Prisco ist der Familienname folgender Personen:
 Corrado Prisco, italienischer Filmschaffender
 Giuseppe Prisco (1921–2001), italienischer Anwalt und Fußballfunktionär
 Giuseppe Antonio Ermenegildo Prisco (1833–1923), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Neapel
 Lorenzo Prisco (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Rom Di Prisco (* 1972), kanadischer Komponist, Remixer sowie Produzent

Siehe auch:
 Brisco
 Priscos